<noinclude>
Піскарьо́в — російське прізвище.

Відомі носії 
 Піскарьов Микола Іванович (1892—1959) — російський художник-графік, професор.
 Піскарьов Павло Олексійович (1875—1949) — художник-монументаліст і станковіст.
 Піскарьова Тетяна Анатоліївна (*1976) — українська співачка, заслужена артистка України (2003).